

Toponyme 
 Aurillac est une commune française de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes ;

Nom de famille 
 Gerbert d'Aurillac est un pape, également connu sous le nom de Sylvestre II ;
 Martine Aurillac est une femme politique française ;
 Michel Aurillac est un haut fonctionnaire et homme politique français.

Homonymie de nom de famille